Гарван може да се отнася до:

 Гарван гробар, птицата гарван
 Гарван, български дунавски остров
 Гарван, село в Област Габрово, България
 Гарван, село в Област Силистра, България
 Гарван, село в Община Конче, Република Македония
 Гарван, село в Окръг Тулча, Румъния
 Гарван, символ
 Гарван, защитена местност до село Дерманци